Дылеевка — топоним в Донецкой области Украины:

 Дылеевка — посёлок в Торецком (до 2016 года — Дзержинском) городском совете.
 Дылеевка — село в Константиновском районе.
 Дылеевка — станция Донецкой железной дороги.